Епархия Руй-Барбозы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Руй-Барбоза, Бразилия. Епархия Руй-Барбозы входит в митрополию Фейра-ди-Сантаны. Кафедральным собором епархии Руй-Барбозы является церковь святого Антония Падуанского.

История 
14 ноября 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Mater Ecclesia», которой учредил епархию Руй-Барбозы, выделив её из епархии Бонфина.

Ординарии епархии 
 епископ Epaminondas José de Araújo (1959—1966)
 епископ José Adelino Dantas (1967—1975)
 епископ Mathias William Schmidt (1976—1992)
 епископ André de Witte (1994—2020)
 епископ Estevam dos Santos Silva Filho (2020 — наст. время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Mater Ecclesia, AAS 52 (1960), p. 743

Ссылки 
  Информация

Католические епархии Бразилии